Tennis-Dameneinzel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1912.

Titelverteidigerin war Dorothea Chambers. Das Finale bestritten Marguerite Broquedis und Dora Köring, das Broquedis in drei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Molla Mallory gegen Edith Arnheim mit 6:2 und 6:2.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel (Freiplatz)
1912 (Freiplatz)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912